Healey heißen die Orte:
 Healey (Northumberland), Civil Parish in Northumberland, England
 Healey (North Yorkshire), Civil Parish im Borough of Harrogate, North Yorkshire, England

Healey steht für:
 Donald Healey Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1946–1954)
 Healey Sprite Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1998–2000)
 Austin-Healey, ehemalige britische Automarke
 Jensen-Healey, ehemalige britische Automarke von Jensen Motors
 Nash-Healey, ehemalige Automarke; US-amerikanische und britische Kooperation von Nash Motors und der Donald Healey Motor Company
 Healey & Company, ehemaliger US-amerikanischer Karosserie- und Automobilhersteller

Healey ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Healey (1879–1960), britischer Hürdenläufer und Sprinter
 Arthur Daniel Healey (1889–1948), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Bill Healey (1926–2018), englischer Fußballspieler
 Dan Healey (* 1957), britisch-kanadischer Historiker
 Danny Healey (1953–2010), englischer Fußballspieler
 Denis Healey (1917–2015), britischer Politiker
 Dick Healey (1923–2000), australischer Politiker
 Dick Healey (Fußballspieler) (1890–1974), englischer Fußballspieler
 Donald Healey (1898–1988), englischer Rallyefahrer und Automobilingenieur
 Dorothy Ray Healey (1914–2006), US-amerikanische Aktivistin der CPUSA
 Ed Healey (1894–1978), US-amerikanischer Footballspieler
 Edna Healey (1918–2010), britische Autorin
 Eric Healey (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frank Healey (1828–1906), britischer Autor von Schachproblemen
 James C. Healey (1909–1981), US-amerikanischer Politiker
 James Healey (Politiker), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Healey (1966–2008), kanadischer Rockgitarrist, Trompeter und Sänger
 John Healey (* 1960), britischer Politiker
 Jon Healey (* 1966), englischer Fußballspieler
 Kerry Healey (* 1960), US-amerikanische Politikerin
 Maura Healey (* 1971), US-amerikanische Politikerin
 Myron Healey (1923–2005), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Nathan Healey (* 1980), australischer Tennisspieler
 Patsy Healey (* 1940), britische Stadt- und Raumplanerin
 Rhys Healey (* 1994), englischer Fußballspieler
 Ron Healey (1952–2010), irischer Fußballspieler
 Stephen Healey (1982–2012), britischer Offizier und Fußballspieler
 Trebor Healey (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Healey 1000/4
 Healy